Степанакертский центральный стадион,Центральный стадион им. Степана Шаумяна () — многоцелевой спортивно-концертный стадион в Степанакерте. Расположен на международно-признанной территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Домашняя арена футбольной команды «Лернаин Арцах» и Сборной Арцаха по футболу. Вместимость арены после реконструкции составляет 15000 человек.

История 
Изначально, арена, построенная в 1956 году, носила имя «Иосиф Сталин». Позже, после развенчивания культа личности, стадион стал называться «Центральным стадионом имени Степана Шаумяна». С первых дней своего существования стадион стал домашней ареной для главной местной команды — «Карабах» Степанакерт (с 2002 года называется «Лернаин Арцах»). После обретения де-факто независимости на стадионе стала проводить свои домашние матчи Сборная Арцаха по футболу. В 2015 году, на стадионе проходили футбольные матчи в рамках «6-х Панармянских (всеармянских) игр».

Примечания 

Здания и сооружения Нагорно-Карабахской Республики
Спорт в Нагорно-Карабахской Республике
Степанакерт
Футбольные стадионы Азербайджана